YPM steht für:
 Peabody Museum of Natural History
 Pikangikum Airport (IATA-Code), Flughafen der Pikangikum First Nation, Kenora District, Kanada

ypm steht für:
 Phuma (ISO-639-3-Code), Varietät von Muji (Sprache), Lolo-Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung